Корнелис () — голландская фамилия. Известные носители:

 Корнелис, Хендрик (1910—1999) — нидерландский государственный деятель, последний генерал-губернатор Бельгийского Конго (1958—1960).
 Корнелис, Эверт (1884—1931) — нидерландский дирижёр и органист.